Maria Luiza Bułgarska, właśc. Marie-Louise von Sachsen-Coburg und Gotha, Maria Luiza Sakskoburggotska (; ur. 13 stycznia 1933 w Sofii) – bułgarska księżna, córka cara Borysa III i carycy Joanny Sabaudzkiej, starsza siostra ostatniego cara Bułgarii Symeona II.

Kontrowersje wokół chrztu 
Kiedy księżna Maria Luiza miała trzy dni, stała się powodem skandalu politycznego w Carstwie Bułgarii. Angelo Roncalli (późniejszy papież Jan XXIII), delegat apostolski w Bułgarii, oficjalnie zaprotestował u premiera Nikoły Muszanowa w sprawie potajemnego chrztu księżniczki w Bułgarskim Kościele Prawosławnym. Ojcem chrzestnym był prawnik i przewodniczący parlamentu Aleksandyr Malinow. Powodem protestu był fakt, że papież zgodził się na ślub włoskiej katolickiej księżniczki Joanny z prawosławnym carem Borysem pod warunkiem, że dzieci z tego związku będą wychowane w wierze katolickiej. Ówczesna konstytucja Bułgarii wymagała, by car był prawosławny.

Dalsze życie 
W 1946, w wyniku przeprowadzonego przez komunistów referendum, monarchia została w Bułgarii obalona (ze skutkiem na dzień 15 września). Następnego dnia Symeon II, który nie dokonał formalnej abdykacji, wyjechał z kraju m.in. wraz z matką i siostrą. Najpierw osiedlili się w Aleksandrii w Egipcie, gdzie mieszkał Wiktor Emanuel III. W 1951 władze frankistowskiej Hiszpanii przyznały im prawo azylu, rodzina zamieszkała wówczas w Madrycie. 

Zgodnie z rodzinną tradycją Maria Luiza ukończyła, z wyróżnieniem, kurs pielęgniarki Hiszpańskiego Czerwonego Krzyża.

W 1957 wyszła za mąż za Karla Vladimira Ernsta Heinricha księcia Leiningen. Ślub cywilny odbył się 14 lutego w Amorbach, a ceremonia kościelna 20 lutego w cerkwi w Nicei. Małżonkowie osiedlili się w Toronto, gdzie książę prowadził interesy. Małżonkom urodziło się dwóch synów Borys i Herman. Para rozwiodła się 4 grudnia 1968.

16 listopada 1969 Maira Luiza ponownie wyszła za mąż, tym razem za polskiego biznesmena i finansistę, urodzonego w Katowicach Bronisława Chroboka. Z tego małżeństwa urodziło się dwoje dzieci: córka Alexandra (ur. 14 września 1970) i syn Paweł-Alistair (ur. 3 maja 1972).

Maria Luiza przyczyniła się do otwarcia w Błagojewgradzie Uniwersytetu Amerykańskiego i zasiada w jego Radzie.

W 2004 odwiedziła Wrocław, gdzie objęła patronatem koncert z okazji Święta Bułgarskiej Kultury i Oświaty w Filharmonii Wrocławskiej.

Walka o odzyskanie majątku 

W 1998 Trybunał Konstytucyjny Bułgarii unieważnił ustawę z 1946 o nacjonalizacji majątku rodziny carskiej. Trybunał wydał ogólne orzeczenie, a  Symeon i Maria Luiza majątki odzyskali na mocy oddzielnych wyroków sądowych, które w większości zapadały w latach 2001–2005, kiedy Symeon był premierem. W grudniu 2009 parlament zakazał byłemu carowi i jego siostrze dysponowania odzyskanymi majątkami. Według adwokatów skarbu państwa Symeon nadużył pełnionego stanowiska dla własnych korzyści. Zostało to potwierdzone wyrokami sądów. Rodzeństwo odwołało się od wyroków do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Rodowód

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1933
Ludzie urodzeni w Sofii
Bułgarzy